Ospedale Maggiore ist der Name folgender Krankenhäuser:

 Ospedale Maggiore (Bologna)
 Ospedale Maggiore (Brescia)
 Ospedale Maggiore (Mailand)